«Царь-птица» () — якутский  фильм 2018 года производства студии «Сахафильм». Фильм стал победителем 40-го Московского международного кинофестиваля и лауреатом множеств международных кинофестивалей.

Сюжет 
Фильм повествует о старике Миккипэре и его жене Оппуос, живущих в глухой тайге в 1930-х годах. Старики ведут размеренную одинокую жизнь, но вдруг к ним в дом прилетает «царь-птица» — орёл. Мудрый шаман объясняет Миккипэру, что орёл прилетел к нему из-за того, что когда-то тот разорил орлиное гнездо.

Старики кормят орла и ухаживают за ним, постепенно привыкают к птице.

В ролях 
 Степан Петров — Микииппэр
 Зоя Попова — Оппуос
 Афанасий Федоров — Ньахсаан Ойуун (шаман)
 Прокопий Данилов — комсомолец
 Прокопий Иванов — комсомолец
 Беркут Тумара — орёл

Производство 

Фильм снят на студии «Сахафильм». Съёмки проходили в Якутии (Хангаласский улус) и в Кыргызстане (сцены с орлом).

В основу фильма лёг рассказ Василия Яковлева «Со мною состарившаяся лиственница» (якут. «Миигин кытта бииргэ кырдьыбыт тэҥкэ тиитим»).

Критика 
Фильм получил восторженные отзывы критиков. Отмечалась глубина его сюжета, самобытность, метафоричность.

Награды 
 2018 — XXXX Московский международный кинофестиваль — Главный приз фестиваля «Золотой святой Георгий»
 2018 — Приз Международной федерации кинокритиков FIPRESCI (ФИПРЕССИ)
 2018 — XXXXII Монреальский международный кинофестиваль — Приз «За Высокую художественность»
 2018 — Международный кинофестиваль азиатских фильмов Asian World Film Festival (AWFF) — Главный приз фестиваля «Лучший фильм»
 2018 — II Международный фестиваль стран Арктики «Arctic оpen» — Специальный приз жюри «За умение видеть в малом большое», диплом «За уникальный актерский дуэт» актёрам Степану Петрову и Зое Поповой
 2018 — XIX Международный фестиваль кино коренных народов ImagineNative — Главный приз фестиваля «Лучшая художественная драма»
 2018 - Байкальский международный кинофестиваль "Человек и Природа" имени В.Г. Распутина - Гран При
 2018 — Первый открытый фестиваль популярных киножанров «Хрустальный источникъ» (Ессентуки) — приз за лучшую режиссуру (Эдуард Новиков)

Примечания

Ссылки 

Фильмы России 2018 года
Фильмы студии «Сахафильм»
Фильмы 2018 года
Фильмы на якутском языке
Фильмы о Сибири и Дальнем Востоке России